Большой каньон, Гранд Каньон ():

 Большой каньон — один из глубочайших каньонов в мире, находящийся в США.
 Гранд-Каньон (национальный парк) — включающий его национальный парк.
 Большой каньон (Крым) — каньон в Крыму.
 Большой каньон Крыма (заказник) — включающий его заказник.
 Большой каньон в Гренландии — подлёдный каньон.

 Большой каньон (фильм) — кинодрама, США, 1991 год. Режиссёр — Лоуренс Кэздан.
 Гранд Каньон (торговый центр) — один из самых крупных на Ближнем Востоке торговых центров.
 Гранд Каньон (торговый центр, Санкт-Петербург) — один из самых крупных в Санкт-Петербурге торговых центров.

Страницы значений:Географические объекты